Scordo ist der Familienname folgender Personen:

 Sandy Scordo, französische Karateka
 Franco Scordo, italienischer Arnachist, siehe Anarchici della Baracca